Kamieńczyce ist Name zweier polnischer Dörfer:
 Kamieńczyce (Kazimierza Wielka) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Kazimierza Wielka
 Kamieńczyce (Miechów) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Miechów